Mentone kan verwijzen naar de volgende plaatsen:

Frankrijk
 Menton, soms ook bekend onder de Italiaanse naam Mentone.

Verenigde Staten
 Mentone (Alabama)
 Mentone (Californië)
 Mentone (Indiana)